Le qualificazioni del singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo PBZ Zagreb Indoors 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák (primo turno)
 Dudi Sela (ultimo turno)
 Saša Tuksar (ultimo turno)
 Denis Gremelmayr (secondo turno)

 Tomáš Cakl (Qualificato)
 Stefan Koubek (Qualificato)
 Noam Okun (Qualificato)
 Ilija Bozoljac (Qualificato)

Qualificati 

 Noam Okun
 Ilija Bozoljac

 Tomáš Cakl
 Stefan Koubek

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2006